Bonnecorse peut désigner : 
 Balthazar de Bonnecorse, poète français.
 Michel de Bonnecorse, haut fonctionnaire et diplômate français.